Арка́дий Кузьми́н:
 Кузьмин, Аркадий Алексеевич (род. 1929) — художник-график.
 Кузьмин, Аркадий Дмитриевич (1923—2009) — советский и российский астроном.
 Кузьмин, Аркадий Митрофанович (1909—1944) — советский футболист.